Гарет Џон Хедлунд (; Розо, 3. септембар 1984) амерички је глумац.

Приватни живот 
У децембру 2019. започео је везу са глумицом Емом Робертс. У децембру 2020. добили су дете, док су у јануару 2022. објавили да су раскинули.

Филмографија

Филм 

|-
| rowspan=2 | 2004.
| Троја
| -{Troy}-
| Патрокло
|
|-
| Најбољи тим
| -{Friday Night Lights}-
| Дони Билингсли
|
|-
| 2005.
| Четири брата
| -{Four Brothers}-
| Џек Мерсер
|
|-
| 2006.
| Ерагон
| -{Eragon}-
| Муртаг Морзансон
|
|-
| rowspan=2 | 2007.
| Џорџијин закон
| -{Georgia Rule}-
| Харлан Вилсон
|
|-
| Смртна казна
| -{Death Sentence}-
| Били Дарли
|
|-
| rowspan=2 | 2010.
| Трон: Легат
| -{Tron: Legacy}-
| Сем Флин
|
|-
| Кантри у срцу
| -{Country Strong}-
| Бо Хатон
|
|-
| 2011.
| Трон: Следећи дан
| -{Tron: The Next Day}-
| Сем Флин
| кратки филм
|-
| 2012.
| На путу
| -{On the Road}-
| Дин Моријарти
|
|-
| 2013.
| У глави Луина Дејвиса
| -{Inside Llewyn Davis}-
| Џони Фајв
|
|-
| rowspan=2 | 2014.
| Успаванка
| -{Lullaby}-
| Џонатан Ловенстајн
|
|-
| Непокорен
| -{Unbroken}-
| Џон Фицџердалд
|
|-
| rowspan=2 | 2015.
| Мохаве
| -{Mojave}-
| Том
|
|-
| Пан: Путовање у земљу Недођију
| -{Pan}-
| капетан Кука
|
|-
| 2016.
|
| -{Billy Lynn's Long Halftime Walk}-
| Дејвид Дајм
|
|-
| 2017.
|
| -{Mudbound}-
| Џејми Макалан
|
|-
| rowspan=3 | 2018.
|
| -{Tocsin}-
| Џи
| кратки филм
|-
|
| -{Burden}-
| Мајк Берден
|
|-
|
| -{Lucero: Long Way Back Home}-
| Кори
| кратки филм
|-
| rowspan=3 | 2019.
| Трострука граница
| -{Triple Frontier}-
| Бен Милер
|
|-
|
| -{Dreamland}-
| Пери Монтрој
|
|-
|
| -{Dirt Music}-
| Лутер Фокс
|
|-
| 2021.
|
| -{The United States vs. Billie Holiday}-
| Хари Џ. Анслингер
|
|}

Телевизија 

|-
| 2011.
|
| -{When I Was 17}-
| себе
| 1 епизода
|-
| 2017—2018.
|
| -{Mosaic}-
| Џоел Херли
| главна улога; 8 епизода
|-
| rowspan=2 | 2021.
| Савремена љубав
| -{Modern Love}-
| Спенс
| 1 епизода
|-
|
| -{Reservation Dogs}-
| Дејвид
| 1 епизода
|-
| 2022—2023.
| Краљ Талсе
| -{Tulsa King}-
| Мич Келер
| главна улога; 10 епизода
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 

Рођени 1984.
Биографије живих особа
Амерички глумци
Амерички манекени
Амерички певачи